A , também conhecida como degeneração macular relacionada à idade (DMRI) ou degenerescência macular da idade (DMI), é uma condição médica que provoca perda de visão no centro do campo visual (a mácula), devido a danos na retina. O início do quadro é frequentemente assintomático. Com o tempo, no entanto, os indivíduos acometidos percebem uma piora gradual da visão, que pode afetar um ou ambos os olhos, que torna difícil a realização de atividades rotineiras, como dirigir, ler e até mesmo reconhecer rostos. O paciente também pode sofrer alucinações visuais não relacionadas a qualquer distúrbio mental.

A degeneração macular normalmente ocorre em pessoas idosas. Além da condição etária, fatores genéticos e o tabagismo também podem influenciar o processo de danos à mácula. O diagnóstico é feito pelo exame oftalmológico completo, onde a degeneração é classificada como precoce, intermediária ou tardia. Adicionalmente, ela é classificada quanto à sua apresentação: exsudativa/úmida ou atrófica/seca, sendo que a segunda forma corresponde à 90% dos casos.

A prevenção inclui a prática de exercícios físicos regulares, boa alimentação e não tabagismo. Não há evidências de que vitaminas antioxidantes e minerais possam ser úteis na prevenção da degeneração macular, mas suplementos vitamínicos podem retardar a progressão da doença. Não existe cura ou tratamento para os graus de visão perdidos. Na forma exsudativa/úmida, a injeção intravítrea de anti-VEGF (fator de crescimento endotelial) ou, menos comumente, a fotocoagulação a laser e a terapia fotodinâmica podem retardar o agravamento do quadro.

Estima-se que, no ano de 2010, a degeneração macular afetou 23,5 milhões de pessoas no mundo. Em 2013, a doença em estágio moderado a grave afetou outras 13,4 milhões pessoas, tornando-se a quarta causa mais comum de cegueira, após a catarata, partos prematuros e o glaucoma. A degeneração macular acomete geralmente indivíduos com mais de cinquenta anos e nos Estados Unidos é a causa mais comum de perda de visão nessa faixa etária. Cerca de 0,4% das pessoas entre 50 e 60 anos tem a doença, 0,7% das pessoas entre 60 a 70, 2,3% das pessoas entre 70 a 80 anos e quase 12% das pessoas com mais de 80 anos de idade.

Bibliografia

Oftalmologia
Cegueira